Gelderen ist der Familienname folgender Personen:

 Liam van Gelderen (* 2001), niederländisch-surinamischer Fußballspieler 
 Roos Bosua-van Gelderen (* um 1941), niederländische Politikerin der PvdA